La Serie C1 1993-1994 è stata la sedicesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 12 settembre 1993 e il 22 giugno 1994 e concluso con la promozione del , del , del  e della .

Stagione

Novità
A partire da questa stagione vennero introdotti i 3 punti per vittoria, i play-off (cui presero parte le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ogni girone) e i play-out (cui presero parte le squadre classificate dal quattordicesimo al diciassettesimo posto di ogni girone). Per la seconda stagione consecutiva, comunque, i verdetti del campo furono sconvolti da fallimenti e illeciti in serie.

Aggiornamenti
Le seguenti squadre non furono ammesse al campionato:
: Classificatasi al 14º posto nel girone A la stagione precedente, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dal campionato Nazionale Dilettanti.
: Classificatasi al 6º posto nel girone B la stagione precedente, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dal campionato Nazionale Dilettanti.
: Classificatosi all'8º posto nel girone B la stagione precedente, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dall'Eccellenza siciliana.
: Classificatosi al 12º posto nel girone B la stagione precedente, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dalla Promozione siciliana.
: Neoretrocesso dalla Serie B, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dal campionato Nazionale Dilettanti.
: Neoretrocessa dalla Serie B, non fu ammesso per problemi finanziari, ripartì dal campionato Nazionale Dilettanti.

Al loro posto furono ripescate , , ,  e , già facenti parte della C1 l'anno precedente, più il , 3º classificato nel girone C della C2.

Girone A

Nel girone A emerge una nuova realtà del calcio italiano: il  dell'esordiente Alberto Malesani, piccola squadra dell'omonimo quartiere di Verona, ottiene una storica promozione in Serie B il 29 maggio 1994 battendo a Carrara i padroni di casa per 2-1 sorpassando la capolista  sul fil di lana. I biancorossi lombardi però, durante l'estate furono radiati dal campionato di C1 insieme alla  dovendo ripartire addirittura dall'Eccellenza a causa di problemi finanziari. La novità dell'anno è l'introduzione dei play-off nel campionato di terza serie: a vincerlo nel girone A fu il , guidato dal campione del mondo di Spagna'82 Marco Tardelli, che, dopo aver battuto in semifinale gli stessi virgiliani, trovarono dopo 4 anni la B sconfiggendo la  sul neutro di Verona.

Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, salutano la terza serie i bresciani del , che a causa delle numerose sconfitte (alla fine saranno 23 in 34 incontri) apparivano da tempo condannati alla C2, mentre i play-out (altra novità del campionato) determinano la retrocessione di  e , che perdono gli spareggi rispettivamente contro  e . Tuttavia, a causa del fallimento dei mantovani, dei giuliani e di altre squadre, le 3 retrocesse furono ripescate in C1.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1994-1995.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 1994-1995.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Mantova a fine stagione è stato retrocesso d'ufficio per irregolarità nelle pratiche presentate per le iscrizioni al campionato.
LAlessandria viene riammessa in Serie C1 1994-1995.
Spezia e Palazzolo poi ripescate in Serie C1 1994-1995.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B
Il girone B vede il trionfo del  che, dopo aver vissuto un periodo cupo (dal 1986 la squadra del grifone è stata coinvolta in una serie di scandali sportivi, venendo declassata in Serie C2 nello stesso anno, oltre alla promozione revocatagli la stagione precedente al seguito del Caso Siracusa-Perugia), tornano in Serie B dopo 8 anni. Gli umbri, guidati da Ilario Castagner, conquistano i cadetti con 71 punti. Per la prima volta in questo girone vengono giocati i play-off e i play-out. Negli spareggi per la promozione a spuntarla è la  di Delio Rossi che, dopo aver eliminato in semifinale la , in finale prevale con un netto 3-0 sulla  allo stadio San Paolo di Napoli, ritornando in serie B a distanza di 3 anni dall'ultima volta.

Ultimo della classifica è il , mentre i play-out decretano le retrocessioni di  e , sconfitte rispettivamente da  (che in estate sposterà il titolo sportivo a Catania, creando l') e . In seguito alla mancata iscrizione di  e  e alla retrocessione d'ufficio del  per illecito amministrativo, sia il Chieti che il Nola vengono ripescati in C1.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1994-1995.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 1994-1995.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Matera retrocesso d'ufficio per illecito amministrativo.
Nola e Chieti poi ripescate in Serie C1 1994-1995.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993